Дере́вня Са́нта-Кла́уса, или Деревня Йоулупукки (, дословно Деревня-мастерская Йоулупукки) — парк развлечений в Финляндии, посвящённый Рождественскому Деду, которого в Финляндии называют Йоулупукки (), а в англоязычных странах — Санта-Клаус. Расположен неподалёку от города Рованиеми в провинции Лапландия.

По традиции считается, что Санта-Клаус родился в Лапландии. Деревня Санта-Клауса считается его непосредственным местом жительства, а потому является одним из наиболее посещаемых туристических мест Финляндии.

История Санта-Клауса 
Когда бог создал землю и первых людей,он увидел,что есть как плохие так и хорошие,он захотел вознаграждать тех,кто вёл себя хорошо каждый год.Для этого он выбрал самое красивое время года-зиму,когда все покрыто снегами и земля перерождается и становится чистой.Господь выбрал для этого светлого и чистого мужчину из страны вечных Морозов-Финляндии,его звали Клаус,мужчина занимался разведением оленей и делал добро людям.В помощь,бог дал ему волшебных эльфов которые помогали ему творить чудеса и вместе с Клаусом строили волшебную деревню.

История деревни 
В 1950 году Элеонора Рузвельт, вдова Франклина Д. Рузвельта, побывала в этом месте. Она считается первым туристом, посетившим место проживания Санта-Клауса. В её честь здесь была построена хижина, увидеть которую можно и сейчас (расположена рядом с почтовым отделением).

Туризм 
Основной поток туристов направляется сюда из Великобритании, Германии, России, Франции, Ирландии, Китая, Японии, Индии и многих других стран. В последние годы заметно увеличилось число туристов с Американских континентов, однако туристы из США в 2005 году составили лишь 4,7 % от общего числа посетителей. Объясняется это тем, что в американской традиции Санта-Клаус проживает на Северном полюсе, несмотря на то, что там нет земли (Северный полюс находится в Северном Ледовитом океане). Европейская культура вообще не упоминает о месте жительства Санта-Клауса.

Деревня Санта-Клауса в Лапландии (внутри Полярного круга) является его самой известной резиденцией.

Расположение 
Деревня Санта-Клауса расположена в 8 км северо-восточнее Рованиеми и в 2 км от международного аэропорта Рованиеми. Во время Рождества количество рейсов, прибывающих в этот аэропорт, увеличивается в три раза.

В основном туристы добираются до Рованиеми со стыковочным рейсом в аэропорту Хельсинки, так как расписания рейсов устроено таким образом, чтобы ожидание не превышало 3 часов. В рождественские праздники сюда организуются чартеры из Швеции, Англии и некоторых других стран.

Кроме того, до Рованиеми можно добраться регулярными автобусными рейсами и по железной дороге.

Добраться из Рованиеми в деревню Санта-Клауса можно на маршруте № 8, который ходит между станциями «Железнодорожный вокзал Рованиеми» и «Деревня Санта-Клауса». Поездка на автобусе занимает около 30 минут.

Ссылки 

 Официальный сайт

Примечания 

Парки развлечений в Финляндии
Культура Рованиеми